Parkdienst steht für: 

 Valet-Parken, das Parken eines Fahrzeuges durch einen Dienstleister
 Parkdienst, die Wartung des Materials in der Schweizer Armee